

Letteratura 
 Poldark – serie di romanzi di Winston Graham
 Ross Poldark – personaggio principali dei primi romanzi sulla saga dei Poldark di Winston Graham
 Jeremy Poldark – personaggio dei romanzi sulla saga dei Poldark di Winston Graham
 Ross Poldark – romanzo di Winston Graham del 1945
 Jeremy Poldark – romanzo di Winston Graham del 1950

Televisione 
 Poldark – serie televisiva del 1975-1977 basata su alcuni dei romanzi di Winston Graham
 Poldark – film TV del 1996 basato sull'ottavo dei romanzi di Winston Graham
 Poldark – serie televisiva del 2015

Altro 
 Tenente Poldark – personaggio del fumetto Dampyr
 Poldark Mine – ex-miniera in Cornovaglia